Beloš – principe serbo
 HSwMS Belos (A214) – nave della marina svedese
 Imperatore Belos – personaggio della serie animata The Owl House - Aspirante strega